Esistono più comuni francesi con questo nome

Chazeuil – Côte-d'Or
Chazeuil – Nièvre